Heinrich Kiel ist der Name folgender Personen
* Heinrich Kiel (Maler) (1877–1967), niederländischer Maler
 Heinrich Kiel (Jurist) (* 1961), deutscher Jurist